Kim Hill kan avse:

* Kim Hill (sångare) (1963–), kristen amerikansk sångerska
 Kim Hill (soul) (1972–), soulsångerska, tidigare medlem i Black Eyed Peas
 Kim Hill (radio) (1955–), radiopersonlighet från Nya Zeeland